Battaglia di Milazzo (260 a.C.)
 Battaglia di Milazzo (888)
 Battaglia di Milazzo (1718)
 Battaglia di Milazzo (1860)